Patrice Sanahujas (1952-1996), dessinateur de bande dessinée.
 Simon Sanahujas (né en 1979), écrivain français de fantasy. 

Homonymie
Homonymie de patronyme